

Persone
 Giuseppe De Cristofaro – politico italiano
 Ippolito De Cristofaro – politico italiano
 Ippolito Luigi De Cristofaro – politico italiano
 Pietro de Cristofaro – militare italiano

Altro
 Classe Pietro De Cristofaro – corvette della Marina Militare Italiana
 Stadio Alberto De Cristofaro –  impianto sportivo di Giugliano, in Campania, Italia